Skagerrak kan henvise til flere artikler
 Skagerrak – farvandet mellen Jylland, svenske Bohuslän og det sydlige Norge
 Skagerrak (film) – dansk film fra 2003 af Søren Kragh-Jacobsen
 Skagerrak (kabel) – et HVDC strømkabel mellem Tjele (Denmark) og Kristiansand (Norge).

Se også
 Skagerak (færge) – en færge der forliste i 1966
 Skagerak (virksomhed) - en dansk virksomhed, der tidligere var kendt under navnet Trip Trap.